Greece – esonimo di Grecia in lingua inglese 
Greece – città della Contea di Monroe, New York, Stati Uniti d'America
 Greece – singolo di DJ Khaled del 2020

Pagine correlate 
Grecia (disambigua)